Semenivka může být jedno z následujících míst na Ukrajině:

 Semenivka (město) – město v Černichivské oblasti
 Semenivka (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Poltavské oblasti
 Semenivka (Kramatorsk) – vesnice spadající pod Kramatorsk v Doněcké oblasti